Села:
 Дашківці — Вінницька область, Літинський район
 Дашківці — Хмельницька область, Віньковецький район
 Дашківці — Хмельницька область, Старосинявський район